El Portal (Florida) - een dorp in de Verenigde Staten
 El Portal (Californië) - een plaats in de Verenigde Staten